FSF est une sigle qui peut désigner :

en informatique
 Free Software Foundation, la Fondation pour le logiciel libre créée par Richard Stallman ;
 Free Software Foundation France ou FSF France, la Fondation pour le logiciel libre en France ;
 Free Software Foundation Europe, la Fondation pour le logiciel libre en Europe ;
 Free Software Foundation India, la Fondation pour le logiciel libre en Inde ;
 Free Software Foundation Latin America, la Fondation pour le logiciel libre en Amérique latine ;

autres domaines
 Fédération des Sociétés de fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois ;
 Fédération des Spiruliniers de france, plus ancien groupement de producteurs de spiruline en France ;
 Fédération sénégalaise de football ;
 Fédération sportive de France ;
 femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes ;
 Forum de stabilité financière ou Financial Stability Forum ;
 Fótbóltsamband Føroya (en français, Fédération des Îles Féroé de football) ;
 , une association américaine en matière de sécurité aérienne ;
 Further Seems Forever, groupe de rock américain.

Référence